

Brasil 
Região Norte do Brasil
Região Norte (Belo Horizonte)

Portugal 
 Região do Norte

Outros 
Região Norte (Burkina Faso) 
Região Norte (Estados Unidos)
Região Norte (Gana)
Região Norte (Malawi)
Região Norte (Nigéria)
Região Norte (Tailândia)
Região Norte (Uganda)
Região Norte Grande Argentino

Desambiguações de topônimos